Lucie, Too è una band femminile indie-pop di Utsunomiya.

Biografia 
La band viene fondata nel 2017 da Chisato Kobuko, Naho Shibahara e Kaneko Sezikawa, tre ragazze di Utsunomiya, nella prefettura di Tochigi. Il nome della band deriva da una canzone della band indie rock statunitense Now Now.
Nel 2017 incidono il primo demo "Hi Lucie".
Il 15 dicembre 2017 esce il video del singolo, che anticipa l'album, "LUCKY", il video supera in poco tempo le 2 milioni di visualizzazioni su youtube, e sono molti i commenti favorevoli ricevuti da utenti stranieri.
Nel 2018 esce l'album "LUCKY".
Il 7 novembre 2018 esce l'EP "exlover"
Nel 2019 esce l'EP "CHIME". Dopo l'uscita dell'EP la bassista Kaneko Sekizawa lascia il gruppo e viene rimpiazzata da Hikari.
Nel 2020 esce il singolo "ハミング"(Hamming), è il primo singolo dopo che la bassista Kanako ha lasciato la band. Questo singolo vede la collaborazione al basso di Kanatama (Dialuck).
Il 30 settembre 2020 viene annunciato l'ingresso di Hikari come nuova bassista.
Il 23 giugno 2021 il gruppo annuncia che la batterista Naho Shibahara lascerà la band e il live del 25 giugno allo Shimokitazawa BASEMENT BAR sarà l'ultimo insieme.
L'8 dicembre 2021 esce il secondo album Fool.

Membri 
Chisato Kokubo (voce e chitarra)
Hikari (basso)

Ex membri 
Kaneko Sekizawa (basso)
Naho Shibahara (batteria e cori)

Discografia

CD demo 
2017 - Hi Lucie

Album
2018 - LUCKY
2021 - Fool

EP
2018 - exlover
2019 - CHIME

Note

Collegamenti esterni 
Lucie, Too sito ufficiale
Lucie, Too - Instagram
Lucie, Too - Twitter
Lucie, Too - Facebook
Lucie, Too su Discogs
Lucie, Too su MusicBrainz
Lucie, Too su Bandcamp
Lucie, Too - Youtube

Utsunomiya
Gruppi musicali giapponesi